Frans Coenen (musicus) (1826-1904), Nederlands componist, violist en conservatoriumdirecteur
 Zijn zoon Frans Coenen (schrijver) (1866-1936), Nederlands schrijver, essayist, literatuurcriticus en museumconservator